Wåhlander kan vara
 Birgit Wåhlander, skådespelare
 Kristofer Wåhlander, dirigent
 Mimmo Wåhlander, skådespelare
 Torgny Wåhlander, friidrottare

Svenska efternamn